«Because I'm Awesome» — другий альбом «The Dollyrots», виданий 13 березня 2007 року під лейблом Blackheart Records. До альбому увійшли 15 треків, пісня «Kick Me to the Curb» була перезаписана з попереднього альбому. Пісню «Because I'm Awesome» було перевидано як окремий сингл у 2012 році. Також як сингл було видано пісню «Brand New Key» (кавер Melanie Safka). До пісень «Brand New Key», «Because I'm Awesome» та «Out of L.A.» було відзнято відеокліпи.

Список пісень

Посилання

Примітки 

Альбоми The Dollyrots
Англомовні музичні альбоми